Ву́лиця Да́рвіна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Дніпрі.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Луганську.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Первомайськ.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Рівному.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Ужгороді.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Харкові.
 Вулиця Дарвіна — вулиця в місті Чернівцях.

Колишні назви 
 Вулиця Дарвіна — колишня назва вулиці Яна Ходоровського в місті Дніпро.
 Вулиця Дарвіна — колишня назва вулиці Миколи Бенцаля у місті Коломия.
 Вулиця Дарвіна — колишня назва вулиці Байрона у місті Суми.